Акцептор ( — «я приймаю, отримую») — це об'єкт, який приймає (отримує) щось від іншого об'єкта (донора).

 Акцептор електрона — хімічна сполука, група або атом, яка приймає електрон від іншої сполуки, групи, атому або кристалу.
 Акцептор (домішка) — тип домішки в напівпровіднику.
 Акцептор векселя — особа, яка одержує платежі за пред'явленими векселями, рахунками.
 Акцептор (хімія)

Див. також 
 Акцепторне число

Посилання 
 Акцептор  //